Felgenhauer ist der Name

 eines sächsischen Adelsgeschlechts und dessen Angehöriger, siehe Felgenhauer

Felgenhauer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Felgenhauer (1922–2002), deutscher Fußballspieler
 Daniel Felgenhauer (* 1976), deutscher Fußballspieler 
 Fritz Felgenhauer (1920–2009), österreichischer Prähistoriker
 Paul Felgenhauer (1593–ca. 1677), deutscher Kontroverstheologe und Chiliast der Barockzeit
 Pawel Ewgenjewitsch Felgenhauer (* 1951), russischer Militäranalyst
 Sabine Felgenhauer-Schmiedt (* 1943), österreichische Archäologin
 Tatjana Wladimirowna Felgenhauer (* 1985), russische Journalistin
 Volker Felgenhauer (* 1965), deutscher Komponist